Санта Хеновева има више значења:

 Санта Хеновева (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Хеновева (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Хеновева, Куартел де Гереро (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Хеновева (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику